Allchinesischer Sowjetkongress steht für:

 1. Allchinesischer Sowjetkongress  (7. bis 20. November 1931), in der Stadt Ruijin (Provinz Jiangxi)
 2. Allchinesischer Sowjetkongress  (22. Januar bis 3. Februar 1934), in der Stadt Ruijin (Provinz Jiangxi)